Amerikai Egyesült Államok
 Montgomery megye (Alabama)
 Montgomery megye (Arkansas)
 Montgomery megye (Észak-Karolina)
 Montgomery megye (Georgia)
 Montgomery megye (Illinois)
 Montgomery megye (Indiana)
 Montgomery megye (Iowa)
 Montgomery megye (Kansas)
 Montgomery megye (Kentucky)
 Montgomery megye (Maryland)
 Montgomery megye (Mississippi)
 Montgomery megye (Missouri)
 Montgomery megye (New York)
 Montgomery megye (Ohio)
 Montgomery megye (Pennsylvania)
 Montgomery megye (Tennessee)
 Montgomery megye (Texas)
 Montgomery megye (Virginia)
 Egyesült Királyság
 Montgomeryshire, Wales